AKV – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Akulivik, Québec (Canada)
 akv – codice ISO 639-3 della lingua akhavakh